Spathi steht für:

 Spathi (Insel), griechische Insel 
 Litsa Spathi (* 1958), deutsch-griechische Malerin